Sauber C36 — болід Формули-1 розроблений командою Sauber F1 Team для участі в сезоні  року, для Маркуса Ерікссона і Паскаля Верляйна..

Результати 

Примітки
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Посилання 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Sauber Формули-1